Ekaterina Michajlovna Romanova (1827-1894) – figlia del granduca Michail Pavlovič Romanov e di sua moglie Carlotta di Württemberg
 Ekaterina Pavlovna Romanova (1788-1819) – granduchessa di Russia

Pagine correlate
Romanov (disambigua)
Romanova